Irisbus Civis – gamma di filobus e di autobus a guida vincolata prodotta dalla Irisbus
 Comunicazione di Irregolarità Virtualizzate per Intermediari Serviti – servizio telematico di assistenza dell'Agenzia delle Entrate
 Coordinamento interassociativo volontari italiani del sangue – organizzazione italiana che riunisce associazioni che operano per la promozione e la sensibilizzazione alla racconta del sangue